Waverton (Cheshire)
 Waverton (Cumbria)